Сен-Жан-Пье-де-Пор () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входит в состав округа Байонна.

Код INSEE кантона — 6435. Всего в кантон Сен-Жан-Пье-де-Пор входит 19 коммун, из них главной коммуной является Сен-Жан-Пье-де-Пор.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 6467 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Сен-Жан-Пье-де-Пор на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи